До́м-ла́вка Лихо́ниных — памятник истории, достопримечательность, располагающаяся в селе Тарасовка.

История 
Дом купца Ивана Алексеевича Лихонина-Асонова построен в начале XX века. Здание по тем временам поражал местных жителей своей технической оснащённостью. Сам дом был двухэтажный, деревянный, с высокими потолками и просторными комнатами. В доме были водопровод и канализация, на второй этаж вела широкая каменная лестница. На первом этаже располагалась лавка «Чайная, колониальная, мучная, масляная и мясная торговля А. И. Лихонина Асонова», в которой торговали всем необходимым, а на втором этаже жил сам хозяин со своей семьёй. За домом имелись многочисленные хозяйственные кирпичные постройки и службы, а под домом был обширный подвал.

С конца 1920-х годов, после выселения бывших хозяев, на втором этаже дома размещался сельский совет и правление колхоза, а на первом этаже долгие годы был сельский магазин. В задней части этого дома долгие годы располагалась сельская библиотека.

25 марта 2006 года дом сгорел. Сейчас от него осталась только задняя кирпичная часть, которая на данный момент является жилой.

Ссылки 
 Улицы и достопримечательности Тарасовки

Лихониных